«Медальон Торсена» () — датский семейный фильм в жанре фэнтези режиссёра Карстена Миллерупа, повествующий о приключениях двух подростков: Оскара и Жозефины. В главных ролях Пернилла Каа Хойер, Миккель Конихер и Кьельд Норгаард. Фильм является продолжением датского телесериала «Иисус и Жозефина». Премьера фильма состоялась в 2005 году.

Сюжет 
Фильм начинается с рассказа истории о том, как девочка Жозефина познакомилась с Торсеном, живым воплощением дьявола, у которого была машина времени. Он использовал её, чтобы погубить Иисуса.

Прошло некоторое время. Жозефина и её друг Оскар приезжают на каникулы в деревню на день летнего солнцестояния. По пути на речку Жозефина встречает заметно ослабевшего Торсена. Он обманывает её, рассказывая про свою внутреннюю борьбу со злом и дарит медальон, который оказывается машиной времени. Оказавшись в Средневековье, Жозефина помогает больным людям — она приносит им из будущего пенициллин. И вскоре, благодаря козням Торсена, Жозефину обвиняют в колдовстве и приговаривают к смерти на костре.

Оскар и его предок Питер должны найти доказательства невиновности Жозефины и спасти её…

В ролях

Награды и номинации

Факты 
 «Медальон Торсена» стал последней работой в более чем 60-летней карьере известного датского актера Фрица Хельмута, который скончался 12 декабря 2004 года за два месяца до выхода фильма на экраны.
 Титульную музыкальную композицию «Smelly Town» исполнила датская молодёжная рок-группа Mindcall, участником и солистом которой является Миккель Конихер, сыгравший в фильме роль Оскара. Миккель Конихер сам написал слова к песне, а также музыку к ней в соавторстве с другим участником группы Ярлом Эдске.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на датском языке
Фильмы Дании в жанре фэнтези
Семейные фильмы Дании
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы Дании 2005 года